Меднянски, Мария (венг. Mednyánszky Mária, 7 апреля 1901 — 22 декабря 1979) — венгерская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Меднянски, Сильвия (венг. Mednyánszki Szilvia; род. 2 января 1971) — венгерская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Венгрии на всём протяжении 1990-х годов.